Race Around Uranus Tour — спільний концертний тур гуртів Blink-182 та Less Than Jake, влаштований на підтримку їх студійних альбомів Losing Streak (Less Than Jake) та Dude Ranch (Blink-182). Тур розпочався 1 вересня 1997 у Х'юстоні та закінчився 11 жовтня у Гейнсвіллі. Гурти відвідали великі міста США та відіграли один концерт в Канаді .

Дати тура

Notes

Посилання 
 

Blink-182